

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 8 podstawowych
 Stawek – część miasta Mikołajki
 Stawek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Stawek – część wsi Juncewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Stawek – część wsi Bordziłówka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz
 Stawek – część wsi Tarnów w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Stawek – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców
 Stawek – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Spiczyn
 Stawek – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim w gminie Kleszczów
 Stawek – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Stawek – część wsi Szynkielów w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Stawek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Latowicz
 Stawek – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Stawek – część wsi Małęczyn w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Gózd
 Stawek – część wsi Polków-Sagały w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków
 Stawek – część wsi Majdan Królewski w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski
 Stawek – kolonia wsi Trześcianka w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew
 Stawek – część wsi Wełnin w woj. świętokrzyskim, w pow.buskim, gminie Solec-Zdrój
 Stawek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Stawek – część wsi Okoleniec w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa

Jeziora w Polsce 
 Jezioro Stawek – jezioro na Równinie Charzykowskiej, w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy;
 Jezioro Stawek – jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy;
 Stawek – jezioro w Dolinie Kościeliskiej – nieoficjalna nazwa jeziora w polskich Tatrach

Miejscowości na Ukrainie 
 Stawek – wieś, rejon kiwerecki
 Stawek – wieś, rejon turzyski

Bibliografia